San Viatore di Bergamo († 370), secondo vescovo di Bergamo, celebrato il 15 gennaio;
San Viatore di Lione († 390 circa), discepolo di San Giusto di Lione, celebrato il 21 ottobre;
 San Viatore eremita (VI secolo), eremita francese, celebrato il 5 agosto.
San Viatore di Brescia, terzo vescovo di Brescia